Molekulska formula -{C15H15NO2}- se može odnositi na:

 Mefenaminska kiselina
 Nafoksadol
 Difenilalanin